Bundestagswahlkreis 73 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Burgenland – Saalekreis (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Halle (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Mettmann II (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Düsseldorf-Mettmann II (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Rhein-Wupper-Kreis – Leverkusen (1957 und 1961)
 Bundestagswahlkreis Rhein-Wupper-Kreis (1949 und 1953)